jubilat – osoba, która obchodzi swój jubileusz (urodziny, rocznicę ślubu lub innego wydarzenia)
 Jubilat – jeden modeli roweru składanego marki Romet
 Jubilat – sieć sklepów spożywczych
 Jubilat – sprzęt elektroniczny